František V. je jméno více panovníků:
 František II. Francouzský (1544–1560) – francouzský král v letech 1559–1560, také František V. z Viennois
 František V. Modenský (1819–1875), vévoda modenský v letech 1846–1859

Související články 
 František
 František (rozcestník)
 František I.
 František II.
 František III.
 František IV.

Rozcestníky - panovník